

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 28, w tym 8 podstawowych

 Niwy – część miasta Wadowice

Miejscowości na Białorusi 
 Niwy – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Niwy – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie żłobińskim
 Niwy – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim

Miejscowości w Rosji 
 Niwy – dieriewnia w osiedlu wiejskim Borkowskoje, rejonu diemidowskiego, w obwodzie smoleńskim

Miejscowości na Ukrainie 
 Niwy – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie buskim
 Niwy – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim

Zobacz też 
 Gąsawy Rządowe-Niwy, Niwy Ostrołęckie
 Niwa, Niwki